IPTA steht für:

 ein Projekt zum Nachweis von Gravitationswellen, siehe International Pulsar Timing Array

Ipta ist:

 der Familienname von Werner Ipta (1942–2019), deutscher Fußballspieler

IPTA